De 16 dubbelparen met de hoogste world-ranking in de mannendubbel in week 28 van 2022 waren automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 33 dubbelparen speelden, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst twee kwalificatierondes. Hier plaatsten zich 16 dubbelparen.

De eindronde is een afvalsysteem met 16 + 16 = 32 dubbelparen. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
Zowel in de kwalificaties als in de eindronde is de partij gewonnen als er 3 sets zijn gewonnen.

Titelhouders waren Lev Katsman en Maksim Grebnjov uit Rusland. Zij hebben hun titel niet verdedigen vanwege uitsluiting van Rusland en Wit-Rusland vanwege de invasie van Oekraïne .

Geplaatste paren 
Plaatsing is op basis van de opgetelde individuele dubbelranking van week 28 van 2022.

Zij zijn direct geplaatst voor de eindronde en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Er kwamen geen Nederlandse deelnemers uit. Namens België nam het dubbelpaar Martin Allegro / Florent Lambiet deel, evenals Cédric Nuytinck en Adrien Rassenfosse.

Kwalificatie

Eindronde

Externe links 
  ITTF World Ranking mannendubbel individueel week 28/2022
  Plaatsingslijst
  Loting kwalificaties
  Loting eindronde geplaatste spelers
  Loting eindronde qualifiers

mannen dubbelspel